Floortje Smit (zangeres), Idols-finaliste
 Floortje Smit (journalist), journaliste bij de Volkskrant